Sotillo de las Palomas är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Toledo och regionen Kastilien-La Mancha, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är 193 varav 103 är män och 90 är kvinnor 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Befolkningen idag i Sotillo de las Palomas är 193, men den har varit mycket högre. Som mest har det bott 659 stycken i den lilla byn, det var på 1950-talet. Många av dem som lämnat byn flyttade till Talavera de la Reina eller till Spaniens huvudstad Madrid.

2019 fick Sotillo de las Palomas en ny borgmästare vid namn Fernando Resino Carrillo. Han representerar högerpartiet Partido Popular. I valet 2019 så röstade 143 stycken i Sotillo de las Palomas. Av dem röstade 59 stycken (41,55 %)  på Partido Popular , 45 stycken (31,69 %) av dem röstade på Spanska socialistiska arbetarpartiet , 25 stycken (17,61 %) röstade på Vox (politiskt parti) , 8 stycken (5,63 %) på Podemos och 4 stycken (2,82 %) röstade på Ciudadanos.

Källor 

Indelningar i Kastilien-La Mancha